Herrtorps qvarn är en vattenkvarn belägen vid ån Flian nära Hornborgasjön i Västergötland som funnits sedan 1800-talet. Under århundradena har en mängd verkstäder drivits vid vattenfallen vid Herrtorp och en by har vuxit upp runt verksamheten. Under 1980-talet började kvarnen rustas upp för att användas för hotellverksamhet. På området runt kvarnen finns också en fiskerestaurang som serverar ekologiska råvaror och lokalt producerad mat.

Förutom att uppleva naturen och det hållbara livet på landet kan besökarna också ta del av olika aktiviteter som fiske, paddling, vandring och fågelskådning. Kvarnen har uthyrning av kanoter och det är möjligt att paddla de 6 kilometrarna till Hornborgasjöns utlopp. Energin kommer direkt från vattenfallet och vattenvården har varit särskilt viktig på platsen. Herrtorps qvarn är ett intressant besöksmål med anor från medeltiden. Folkminnen från förr berättar om en offerlund och en runsten på platsen. Härlunda kyrkoruin ligger inom gångavstånd från Herrtorp och är vackert belägen vid en våtmark.

Referenser 

byggnader i Skara kommun
Kvarnar i Sverige
Arkitekturåret 1881
1881 i Sverige